Ива́н Васи́льевич Ба́хар (; ) — белорусский футболист, полузащитник клуба «Ирони» (Кирьят-Шмона) и сборной Белоруссии.

Карьера

«Минск» 
Воспитанник футбольного клуба «Минск». Первый тренер — Селедевский Александр Викторович. Карьеру начал в составе родного клуба «Минск», дебютировал за команду в матче заключительного тура чемпионата Белоруссии-2014 против «Динамо» (Брест), выйдя на замену на 73-й минуте вместо Николы Лукича. Иван стал самым молодым участником чемпионата в сезоне среди всех команд лиги. В 2015—2016 годах продолжал выступать за дублирующий состав минчан, эпизодично появляясь в основной команде. В сезоне 2017 «Минск» взял курс на омоложение команды, и Бахар вместе с другими молодыми игроками стал привлекаться в основу. Нередко выходил в стартовом составе, играя на позиции левого полузащитника. В январе 2018 года продлил контракт с клубом. В сезоне 2018 стал одним из основных игроков команды. В марте 2019 года вновь продлил соглашение с «Минском». В сезоне 2019 продолжал играть за основную команду.

«Динамо» (Минск) 
В январе 2020 года подписал контракт с «Динамо». Дебютировал за клуб 14 марта 2020 года в матче Кубка Белоруссии против борисовского БАТЭ. Первый матч в Высшей лиге сыграл 20 марта 2020 года против брестского «Руха». Дебютный гол забил в следующем матче 28 марта 2020 года против «Минска». Футболист моментально закрепился в основной команде клуба. В апреле 2020 года футболист был признан лучшим лучшим игроком 6 тура чемпионата, где он отличился забитым голом и результативной передачей. Матч 1 августа 2020 года против гродненского «Немана» стал 100 в Высшей лиге в карьере футболиста. В конце августа 2020 года отправился на первый квалификационный матч Лиги Европы УЕФА. Дебютировал в еврокубковом турнире 27 августа 2020 года в матче против польского клуба «Пяст», который по итогу оказался сильнее и футболист вместе с минским клубом покинул квалификацию. По итогу сезона записал на свой счёт 7 голов и 2 результативные передачи.

Новый сезон начал 13 марта 2021 года в матче против жодинского «Торпедо-БелАЗ», где футболист вышел на замену на 70 минуте. Вскоре выбыл из распоряжения клуба из-за операции на носу. В июле 2021 года полноценно вернулся в команду, восстановившись после операции. Первым результативным действием отличился 16 июля 2021 года в ответной встрече против жодинского «Торпедо-БелАЗ», отдав голевую передачу. Первый гол забил 7 августа 2021 года в матче Кубка Белоруссии против «Слуцка», где также отличился результативной передачей. Свой первый гол в Высшей лиге забил в 14 августа 2021 года в матче против брестского «Динамо». По итогу сезона стал бронзовым призёром чемпионата.

Весной 2022 года новый сезон начал с матчей Кубка Белоруссии. Первый матч сыграл 6 марта 2022 года против «Гомеля». В ответной встрече 12 марта 2022 года против «Гомеля» минский клуб оказался сильнее и футболист покинул турнир. Первый матч в чемпионате сыграл 18 марта 2022 года против «Минска», где также забил первый в сезоне гол. В матче 23 апреля 2022 против могилёвского «Днепра» отличился дублем из результативных передач. В следующем матче 2 мая 2022 года против борисовского БАТЭ футболист уже отличился дублем забитых голов. По итогам матча футболист стал лучшим футболистом 6 тура Высшей Лиги. В июне 2022 года динамовцы отправились на квалификационные матчи Лиги конференций УЕФА, где футболист пропустил первый квалификационный раунд. В еврокубковом турнире сыграл лишь в ответной встрече 28 июля 2022 года второго квалификационного раунда против израильского клуба «Хапоэль» (Беэр-Шева). В матче 7 августа 2022 года против «Минска» футболист снова отличился забитым дублем. Матч 1 октября 2022 года против солигорского «Шахтёра» стал 150 в карьере футболиста в Высшей лиге. По итогу сезона стал лучшим бомбардиром клуба с 11 голами в чемпионате, также записав в свой актив 4 результативные передачи.

«Ирони» (Кирьят-Шмона) 
В декабре 2022 года перешёл в израильский клуб «Ирони» (Кирьят-Шмона). В начале января 2023 года футболист прибыл в Израиль и прошёл медицинский осмотр перед официальным подписанием контракта. Официально стал игроком клуба 6 января 2023 года. Дебютировал за клуб 8 января 2023 года в матче против клуба «Маккаби» (Бней-Рейне), выйдя на замену на 61 минуте. Свой дебютный гол за клуб забил 14 января 2023 года в матче против клуба «Хапоэль» (Хадера), благодаря которому получилось избежать поражение. В середине февраля 2023 года футболист из-за травмы выбыл из распоряжения клуба. Вернулся в клуб 4 марта 2023 года в матче против клуба «Маккаби» (Нетания), выйдя на замену на 68 минуте.

Международная карьера 
Выступал за юношескую сборную (до 17 лет), которой помог пробиться в элитный раунд Чемпионата Европы 2015, забив один гол в ворота юношеской сборной Черногории.

Осенью 2015 года в составе юношеской сборной (до 19 лет) принимал участие в квалификационном раунде Чемпионата Европы. На следующий год забил решающий гол в матче против Болгарии (1:0).

31 мая 2017 года дебютировал в молодёжной сборной Белоруссии, отыграв второй тайм товарищеского матча против России (0:7).

6 сентября 2019 года дебютировал за национальную сборную Белоруссии в отборочном матче Чемпионата Европы против сборной Эстонии, выйдя на замену во втором тайме.

Итого: сыграно матчей: 13 / забито голов: 1; победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Минск» 
 Профиль на официальном сайте ФК «Минск» 

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Белоруссии по футболу
Игроки ФК «Минск»
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Хапоэль Ирони» Кирьят-Шмона